Mottek steht für:

 ein im Ruhrgebiet und im Raum Berlin (preußisches Industriegebiet) übliches polnisches Lehnwort für Vorschlaghammer, im polnischen młotek.

Mottek ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Mottek (1910–1993), deutscher Wirtschaftshistoriker